Graf steht für:
 Graf, Adelstitel
 Graf (Familienname), Familiennamen, zu Namensträgern siehe dort
 Graphentheorie, Begriff aus der Mathematik
 Graf, seltene Schreibweise von Funktionsgraph, (Funktions)Graf
 Graf, Schweizer Marke für Schlittschuhe der Graf Skates AG

Graf ist der Name folgender Orte
 Graf (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Graf (Iowa), Kleinstadt in Iowa, USA

-graf und -graph stehen als Nachsilbe (vom griechischen gráphein „schreiben“) verschiedener Begriffe, die etwas mit Aufzeichnungen im weitesten Sinne zu tun haben, siehe -graphie (-grafie).

Siehe auch:
 Graf Holding, einem Hersteller von Kunststofferzeugnissen aus Teningen
 Grafem, Begriff aus der Sprachwissenschaft
 Der Graf, Graph, Graaf, Graaff, Graff
 Graf Koks, umgangssprachlich für eine angeberische Person